Винниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Винниково — село в Михайловском районе Амурской области.
 Винниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Винниково — село в Курском районе Курской области